Кислицька сільська рада — Вінницька область, Томашпільський район
 Кислицька сільська рада — Одеська область, Ізмаїльський район